More to Me (Charley Pride), een nummer uit 1977 van de Amerikaanse countryzanger Charley Pride
 More to Me (Idool 2011), een nummer gemaakt door de finalisten van Idool 2011